Харуш — фамилия. Известные носители:

 Харуш, Ариэль (род. 1988) — израильский футболист.
 Харуш, Шимон (род. 1987) — израильский футболист.
 Харуш, Эли (род. 1995) — израильский футболист.